Dose steht für:

 Dose, ein Behälter mit Deckel
 Getränkedose
 Sprühdose
 Dose (Friedeburg), eine Ortschaft im Landkreis Wittmund
 Dose (Landschaftsform), ein von Geest umschlossenes Moorgebiet

Dose ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Dose (1928–2016), Gründerin der Hamburger Tafel
 Bernhard Dose (1884–1965), deutscher Maschinenbauer und Seemaschinist, der sich mit Mathematik beschäftigte
 Cay Dose (1700–1768), deutscher Architekt
 Ferdinand Theodor Dose (1818–1851), deutscher Genre- und Porträtmaler
 Gerd Dose (1942–2010), Professor der Anglistik an der Universität Hamburg 
 Hans-Georg Dose (* 1931), deutscher Fußballspieler
 Hans-Joachim Dose (* 1956), deutscher Jurist und Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof
 Heinz Dose (1901–1980), deutscher Sportfunktionär
 Jan Dose (* 1985), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Johannes Dose (1860–1933), deutscher Schriftsteller
 Jürgen Dose, siehe Heinz Strunk (* 1962), deutscher Entertainer
 Klaus Dose (* 1928), deutscher Biochemiker und Hochschullehrer
 Michael Dose (* 1945), deutscher Politiker (SPD)
 Nicolai Dose (* 1958), deutscher Politologe
 Ralf Dose (* 1950), deutscher Erziehungswissenschaftler und LGBT-Aktivist
 Volker Dose (* 1940), deutscher Physiker
Walter Dose (1886–1970), deutscher Konteradmiral

Dosé ist der Familienname von:
 André Dosé (* 1957), Schweizer Manager 

Siehe auch:
 Dohse
 Doose